Joquín Ernesto de Anhalt (21 de octubre de 1536 - 6 de diciembre de 1586) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania, gobernante del principado de Anhalt-Zerbst desde 1551, y desde 1570 único gobernante de todos los territorios de Anhalt.

Biografía

Primeros años 
Joaquín Ernesto nació en Dessau el 21 de octubre de 1536, el segundo hijo del príncipe Juan V de Anhalt-Zerbst y su esposa Margarita, hija del Elector Joaquín I Néstor de Brandeburgo. Recibió una amplia educación bajo la supervisión de su padre. El 1 de febrero de 1549, con solo trece años de edad, fue oficialmente admitido en la Universidad de Wittenberg, donde, entre otros, estudió con el teólogo Georg Helt.

Príncipe de Anhalt-Zerbst 
En 1550, después de la muerte de su padre, heredó Anhalt-Zerbst junto con su hermano Carlos I y su hermano menor Bernardo VII.

La muerte de su tío Jorge III sin herederos varones le permitió a él y a sus hermanos, Carlos I y Bernardo VII, heredar Anhalt-Plötzkau en 1553, mientras que la muerte de su tío Joaquín I le permitió a él y a su hermano superviviente Bernardo VII heredar Anhalt-Dessau en 1561. En 1562 su primo Wolfgang abdicó en Anhalt-Köthen a su favor.

Único gobernante de Anhalt 
En 1570 la muerte de su último hermano superviviente, Bernardo VII, lo dejó como único gobernante de todos los estados de Anhalt, que fueron finalmente unificados por primera vez desde su primera partición en 1252. Joaquín Ernesto hizo de Dessau la sede de su gobierno.

Joaquín Ernesto fue un monarca típico del Renacimiento quien generosamente apoyó las artes y la cultura. Envió a sus hijos con sus tutores a viajes educativos a lo largo de Europa. También ordenó al hijo de su canciller, Tobias Hübner, crear una descripción de los famosos juegos de caballeros (en alemán: Ritterspiele) que tuvieron lugar en la corte de Dessau.

En 1572 creó el Código Legal Regional de Anhalt (en alemán: Landesverordnung Anhalts) y en 1582 fundó la escuela de secundaria Francisceum (en alemán: Gymnasium Francisceum) en Zerbst. Fue un ferviente partidario de la Reforma y de los Hugonotes.

Matrimonios y descendencia 
Contrajo matrimonio el 3 de marzo de 1560 en Barby (Alemania) con la condesa Inés de Barby (Bernburg 23 de junio de 1540-27 de noviembre de 1569), hija de Wolfgang I, conde de Barby-Mühlingen, tuvieron seis hijos.

 Ana María (Zerbst, 13 de junio de 1561-Brzeg, 14 de noviembre de 1605), se casó el 19 de mayo de 1577 con el duque Joaquín Federico de Legnica-Brzeg-Oława-Wołów.

 Inés (Zerbst, 16 de septiembre de 1562-Bernburg, 4 de junio de 1564)

 Isabel de Anhalt-Zerbst (Zerbst, 25 de septiembre de 1563-Crossen, 5 de octubre de 1607), se casó el 19 de mayo de 1577 con el elector Juan Jorge de Brandeburgo.

 Sibila de Anhalt (Bernburg, 28 de septiembre de 1564-Leonberg, 26 de octubre de 1614) se casó el 22 de mayo de 1581 con Federico I, duque de Wurtemberg.

 Juan Jorge I de Anhalt-Dessau (Harzgerode, 9 de mayo de 1567-Dessau, 24 de mayo de 1618), se casó el 22 de febrero de 1588 a la condesa Dorotea de Mansfeld-Arnstein, y por segunda vez el 21 de febrero de 1595 a la condesa palatina Dorotea de Simmern.

 Cristián I de Anhalt-Bernburg (Bernburg, 11 de mayo de 1568-Bernburg, 17 de abril de 1630) se casó el 2 de julio de 1595 a la condesa Ana de Bentheim-Steinfurt-Tecklenburg-Limburg.

Contrajo matrimonio por segunda vez el 9 de enero de 1571 en Stuttgart con la duquesa Leonor de Wurtemberg (Tübingen, 22 de marzo de 1552-Palacio de Lichtenberg, 12 de enero de 1618), hija del Duque Cristóbal de Wurtemberg. Tuvieron diez hijos.

 Bernardo de Anhalt (Dessau, 25 de septiembre de 1571-Klosterhof bei Tyrnau, 24 de noviembre de 1596).

 Inés Eduviges (Dessau, 12 de marzo de 1573-Sonderburg, 3 de noviembre de 1616) se casó el 3 de enero de 1586 con el elector Augusto de Sajonia, y por segunda vez el 14 de febrero de 1588 con Juan II de Schleswig-Holstein-Sonderburg.

 Dorotea María (Dessau, 2 de julio de 1574-Weimar, 18 de julio de 1617), se casó el 7 de enero de 1593 con Juan II de Sajonia-Weimar.

 Augusto de Anhalt-Plötzkau (Dessau, 14 de julio de 1575-Plötzkau, 22 de agosto de 1653), se casó el 25 de enero de 1618 con la condesa Sibila de Solms-Laubach.

 Rodolfo de Anhalt-Zerbst (Harzgerode, 28 de octubre de 1576-Zerbst, 30 de julio de 1621), se casó el 29 de diciembre de 1605 con la duquesa Dorotea Eduviges de Brunswick-Wolfenbüttel, y por segunda vez el 31 de agosto de 1612 a la condesa Magdalena de Oldenburgo.

 Juan Ernesto de Anhalt (Dessau, 1 de mayo de 1578-Viena, 22 de diciembre de 1601).

 Luis I de Anhalt-Köthen (Dessau, 17 de junio de 1579-Köthen, 7 de enero de 1650), se casó el 31 de octubre de 1606 con la condesa Amöena Amalia de Bentheim-Steinfurt-Tecklenburg-Limburg, y por segunda vez el 12 de septiembre de 1626 con la condesa Sofía de Lippe. 

 Sabina (Dessau, 7 de noviembre de 1580-Darmstadt, 28 de marzo de 1599).

 Joaquín Cristóbal (Dessau, 7 de julio de 1582-Dessau, 16 de julio de 1583).

 Ana Sofía de Anhalt (Dessau, 15 de junio de 1584-Oberkranichfeld, 9 de junio de 1652), se casó el 13 de junio de 1613 con el conde Carlos Gunter de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Muerte y sucesión 
El Príncipe Joaquín Ernesto murió en Dessau el 6 de diciembre de 1586. Ya que la sucesión en los territorios de Anhalt no estaba gobernada por las leyes de primogenitura, los siete hijos de Joaquín Ernesto compartieron el gobierno de los territorios de Anhalt hasta 1603, cuando los cinco hijos superviviente se dividieron sus territorios entre ellos.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Anhalt-Zerbst del siglo XVI (casa de Ascania)
Príncipes de Anhalt-Plötzkau (casa de Ascania)
Príncipes de Anhalt-Dessau del siglo XVI (casa de Ascania)
Príncipes de Anhalt-Köthen (casa de Ascania)
Nacidos en Dessau